Ел Чапоте, Ел Запоте има више значења:

 Ел Чапоте, Ел Запоте (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чапоте, Ел Запоте (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику